Roszkowo peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Roszkowo, un village du powiat de Kościan ;
 Roszkowo, un village du powiat de Rawicz ;
 Roszkowo, un village du powiat de Wągrowiec.

 dans la voïvodie de Poméranie :
 Roszkowo, un village.